Gornja Višnjica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Lepoglave, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 320 stanovnika te 88 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji